Elvira Carmela de la Puente Haya (*Lima, 15 de julio de 1941) es una actriz y política peruana. Fue congresista de la república durante los periodos 2000-2001 y 2001-2002.

Biografía 
Nació en Lima el 15 de julio de 1941. Hija de José Félix de la Puente Ganoza y Lucía Haya de la Torre. Su madre fue hermana del histórico líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Fue prima del activista Luis de la Puente Uceda.  

Estudió en el Colegio Villa María de la ciudad de Lima. Una vez graduada, empezó a trabajar como secretaria en la Municipalidad de Miraflores. En la que empezó a estudiar teatro en el Club de Teatro de Lima con Reynaldo D’Amore. 

Junto a D'Amore formaron la Asociación Teatro Miraflores y formaron el Corral de Comedias, que luego se convertiría en el actual Teatro Británico.

En 1971 se casó con el actor Orlando Sacha.

De 1987 a 1990, trabajó en el Instituto Nacional de Comunicación Social, en donde fue directora general de Promoción y directora general de Comunicación Social.

Fue miembro del directorio del Fondo de Promoción Turística del Perú.

En 1989 fue nombrada como presidenta del directorio de la Agencia Peruana de Noticias y Publicidad (Andina), cargo que ocupó hasta 1990. Su labor en la agencia fue reconocida por el Senado de la República en octubre de 1989.

Vida política 
Fue militante del APRA, partido de su tío Víctor Raúl Haya de la Torre

Su carrera política la inicia en las elecciones municipales de 1986, cuando fue candidata para regidora de Miraflores, sin embargo, no resultó elegida.

Candidata a la segunda vicepresidencia en 2000 
Para las elecciones generales del 2000, De la Puente fue candidata a la segunda vicepresidencia de la república en la plancha presidencial de Abel Salinas Izaguirre por el APRA. En los comicios, la candidatura presidencial no tuvo éxito tras el fraude electoral a favor de la segunda reelección de Alberto Fujimori a la presidencia de la república.

Congresista (2000-2001) 
En las mismas elecciones, De la Puente fue también elegida congresista de la república por el APRA, con 40 759 votos, para el periodo parlamentario 2000-2005.

En el Legislativo, mostró su oposición a la reelección de Fujimori y participó en la Marcha de los Cuatro Suyos, encabezada por Alejandro Toledo.

En noviembre del 2000, tras la publicación de los vladivideos y la renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia de la república mediante un fax desde Japón, su cargo parlamentario fue reducido hasta el 2001. Cuando hubo nuevas elecciones generales.

Congresista (2001-2006) 
En las elecciones generales del 2001, fue reelegida congresista de la república por el APRA, con 52 824 votos, para el periodo parlamentario 2001-2006.

Durante su labor legislativa, promovió la denominada ley del artista, en la cual se apoya al sector artístico con derechos de propiedad intelectual, contratos artísticos y fomento de las artes escénicas. La ley fue aprobada por amplia mayoría y promulgada por el expresidente Alejandro Toledo en 2003. De la misma forma, apoyó la denominada ley del libro.

Fue parte de Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, la cual presidió en el período 2002-2003. De la misma manera, fue miembro del Consejo Directivo del Congreso, de la Comisión Permanente y de las comisiones de Educación, Relaciones Exteriores, Salud, Turismo y Telecomunicaciones, Ambiente y Ecología. 

Luego de terminar su periodo legislativo, De la Puente intentó nuevamente su reelección al Congreso de la República en las elecciones generales del 2006 por el APRA, sin resultar reelegida.

Carrera artística

Telenovelas 
 Nuestra historia (2015) como Madeline
Amores que matan (2015) como Magdalena 
 Pulseras rojas (2014) 
Conversando con la Luna (2012)
Clave Uno... médicos en alerta (2009)
Pobre diabla (2000) como Elvira Moncayo.
María Emilia, querida (1999)
Cosas del amor (1998) como Mariana Castro-Iglesias.
Escándalo (1997) como Cucha de Velarde.
Gorrión (1994) como Doña Celia de Maidana.
No hay porqué llorar (1985)

Cine
New crime city (1994) como Madre.

Teatro
Ocho mujeres y un crimen (2012) como Gaby.
Lecciones de fe (2010-2012) como Esperanza.
Verano y humo (2004)
Panorama desde el puente (1998)
Ha llegado un inspector (1995)
Chismes (1991)
Sor-presas (1990)
Annie (1987)

Genealogía

Referencias 

Nacidos en Lima
De la Puente (familia)
Congresistas de Perú 2001-2006
Congresistas de Perú 2000-2001
Congresistas por Lima Metropolitana
Alumnado del Colegio Villa María
Actrices de televisión de Perú
Actores de teatro de Perú
Miembros del Partido Aprista Peruano
Actores-políticos
Actrices de cine de Perú